duinaardrupsendoder
 gewone aardrupsendoder
 ruige aardrupsendoder